Zahir Arif est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Granville Adams.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97A622, condamné le  pour agression au premier degré et possession d'objets volés à une peine de 18 ans de prison, et libérable sur parole au bout de 7 ans.

Personnalité

Zahir Arif (de son ancien nom Jerome Van Dyke) est le bras droit de Kareem Said, membre du groupe des Musulmans. Son rôle sera récurrent  pendant toute la deuxième saison d'Oz, au cours de laquelle il développera une relation tendue empreinte d'une certaine jalousie envers son mentor, lequel reviendra dans ses bonnes grâces lorsque Said refusera la clémence du gouverneur pour rester à Oz.

Par la suite lors de la Saison 3, il va critiquer l'attitude de Said qui s'amourache d'une Blanche (la sœur du motard défunt) dans ses phrases.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Musulman de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997